Юнас Баркхаген (; род. 15 августа 1974) — шведский , международный мастер.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки